

Населені пункти та їхні частини

 Чекай — село в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Чекай — село в гміні Пневи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Чекай — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Чекай — село в гміні Осек-Ясельський Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Чекай — село в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Чекай — частина міста Ропчиці в Ропчицько-Сендзішовському повіті Підкарпатського воєводства
 Чекай — частина села Ґліна в гміні Жечиця Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Чекай — частина села Велика Весь у гміні Паженчев Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Чекай — частина села Воля-Щуцинська в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Чекай — частина села Босутув у гміні Зельонкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Чекай — частина села Сулув у гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Чекай — частина села Ліпіни в гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Чекай — частина села Венґжце в гміні Зельонкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Чекай — частина села Бібиці в гміні Зельонкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Чекай — частина села Курниця в гміні Крапковіце Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Чекай — частина села Ясьонув у гміні Гачув Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Чекай — частина села Братковичі (Братковіце) в гміні Свільча Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Чекай — частина села Альбіґова в гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Чекай — частина села Скшишув у гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Чекай — частина села Шебні (Шебне) в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Чекай — частина села Вжави в гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Чекай — частина села Модерівка (Модерувка) в гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Чекай — частина села Вільхова (Ольхова) в гміні Загір'я Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Чекай — частина села Ленжиці в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки